I Tysklands 16 delstatsparlamenter er der i øjeblikket 10 forskellige partier repræsenteret.

Pladsfordeling i grafisk fremstilling

Se også 

 Tysklands delstater
 Tyske delstater efter befolkningstæthed
 Tyske delstater efter indbyggertal
 Tyske delstater efter størrelse

Delstatsparlamenter
Delstatsparlamenter